L'enorme ingranaggio (The Big Clock) – romanzo di Kenneth Fearing del 1946
 Il tempo si è fermato (The Big Clock) – film del 1948 diretto da John Farrow